Sigismund-Kapelle steht für 

 Sigismundkapelle (Krakau)
 St.-Sigismund-Kapelle (Oberwittighausen)